Рэй Тил (), полное имя Рэй Элджин Тил () (12 января 1902 года — 2 апреля 1976 года) — американский характерный актёр, более всего известный по фильмам 1940-50-х годов и по ролям на телевидении в 1960-е годы.

За свою актёрскую карьеру, охватившую 37 лет, Тил сыграл почти в 250 фильмах и более чем в 80 телесериалах. Среди фильмов с его участием такие успешные картины, как «Сержант Йорк» (1941), «Лучшие годы нашей жизни» (1946), «Грубая сила» (1947), «Асфальтовые джунгли» (1950), «Винчестер 73» (1950), «Без ума от оружия» (1950), «Туз в рукаве» (1951), «Часы отчаяния» (1955), «Пожнёшь бурю» (1960) и «Нюрнбергский процесс» (1961).

Вероятно, самой известной ролью Тила стала роль шерифа Роя Коффи в многолетнем телевестерне канала NBC «Бонанза» (1960—72).

Ранние годы и начало карьеры 
Рэй Тил родился 12 января 1902 года в Гранд-Рапидс, Мичиган. В 1920-е годы Тил учился в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, где играл на саксофоне в университетском ансамбле, а позднее сыграл в нескольких спектаклях в Театре Пасадины. После завершения учёбы и вплоть до 1936 года Тил оставался в мире музыки, он гастролировал по Югу США во главе собственного ансамбля, а также работал конферансье в театрах Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Торонто.

Карьера в кино 
Тил не собирался становиться киноактёром, получив свою первую роль, когда ему было уже 30 с лишним лет. В 1937 году его пригласили на роль руководителя оркестра в музыкальной комедии «Любимица флота» (1937), а 1938 году он сыграл полноценную роль (с указанием имени в титрах) в низкобюджетном вестерне «Западное празднество» (1938) с Джином Отри.

В 1940-е годы Тил появился в нескольких высоко оценённых фильмах, включая мелодраму «Китти Фойл» (1940) с Джинджер Роджерс, драму «Странный груз» (1940) с Джоан Кроуфорд и Кларком Гейблом, биопик «Сержант Йорк» (1941) с Гэри Купером, романтическую комедию «Женщина года» (1942) со Спенсером Трейси и Кэтрин Хепбёрн, а также мелодраму «Лучшие годы нашей жизни» (1946) с Фредериком Марчем и Мирной Лой. Тил также запомнился по роли Маленького Джона в приключенческой картине о Робине Гуде «Разбойник и Королева» (1946).

Как отмечает киновед Хэл Эриксон, «хотя в дальнейшем Тил прошёл через разнообразные эпизодические роли копов, таксистов и похотливых мужиков, однако наиболее уверенно он чувствовал себя в вестернах». Начиная с 1940 года, Тил сыграл более чем в 80 вестернах, среди них «Пони-экспресс» (1940), «Черокский выступ» (1940), «Северо-Западный проход» (1940), «Дикий Билл Хэнкок в седле» (1942), «Путь апачей» (1942), «Проход каньона» (1946), «Шомпол» (1947), «Шайенн» (1947), «Шепчущий Смит» (1948), «Улицы Ларедо» (1949), «Винчестер 73» (1950), «В тылу врага» (1950), «Красные пески» (1951), «Тайна озера каторжников» (1951), «Петля палача» (1952), «Засада в Томагавк Гэп» (1953), «В укрытии» (1955), «Засада апачей» (1955), «Человек из Оклахомы» (1957), «Столкновение в Сандауне» (1957), «Оседлай ветер» (1958), «Скотопромышленник» (1963) и его последний фильм «Чизам» (1970).

Помимо вестернов Тил сыграл в 33 фильмах нуар, среди них такие признанные картины, как «Западня» (1946), «Грубая сила» (1947), «Высокая стена» (1947), «Рассчитаемся после смерти» (1947), «Я бы не хотел оказаться в твоей шкуре» (1948), «Грязная сделка» (1948), «Придорожное заведение» (1948), «Место преступления» (1949), «Асфальтовые джунгли» (1950), «Выхода нет» (1950), «Край гибели» (1950), «Саутсайд 1-1000» (1950), «Без ума от оружия» (1950), «Зыбучий песок» (1950), «Где живёт опасность» (1950), «Туз в рукаве» (1951), «Город в плену» (1952), «Поворотная точка» (1952) и «Полицейский-мошенник» (1954). Как пишет историк кино Карен Хэннсберри, «за исключением редких появлений в ролях заключённых или тюремных охранников, практически во всех остальных фильмах Тил играл полицейских». По её мнению, среди нуаровых работ Тила выделяется фильм «Туз в рукаве», где он сыграл коррумпированного шерифа, который заключает сделку с беспринципным газетным репортёром (Кирк Дуглас), в результате чего ради собственной выгоды они доводят до смерти застрявшего в пещере человека.

В 1950-е годы Тил сыграл в драме «Сестра Керри» (1952) по роману Теодора Драйзера с Дженнифер Джонс и Лоренсом Оливье, а также запомнился по драме «Дикарь» (1953) с Марлоном Брандо, где сыграл владельца кафе в небольшом городке, который любезно принимает у себя группу разгулявшихся байкеров. Также значимыми картинами Тила стали трогательная мелодрама «О миссис Лесли» (1954) и судебная драма на социальную тематику «Пожнёшь бурю» (1960) со Спенсером Трейси и Фредериком Марчем. По мнению Эриксона, наиболее запоминающуюся роль этого периода Тил сыграл в мощной послевоенной драме со звёздным актёрским составом «Нюрнбергский процесс» (1961), где предстал в образе «единственного члена команды американских юристов, который сочувствует нацистским военным преступникам и единственного в этой команде, кто открыто не любит американских либералов». Последним ярким фильмом Тила стала популярная антирасистская драма «Освобождение Л. Б. Джонса» (1970), где он сыграл «характерную для себя роль грубого деревенского мужичка».

Как отмечает Хэннсберри, в большинстве фильмов роли Тила были малыми или эпизодическими, а часто его имя даже не указывалось в титрах. Тем не менее, актёр утверждал, чтобы был доволен тем путём, который получила его карьера. Он говорил: «Часто я остаюсь без имени. Иногда я ношу бороды и парики, иногда нет — но у меня есть лицо, которое никто не узнаёт, и никто не помнит. Это моё достояние. Я в безопасности в своей работе настолько долго, насколько меня не будут узнавать».

Карьера на телевидении 
Помимо работы в кино, в 1950-е годы Тил стал регулярно появляться на телевидении. В частности, его можно было увидеть в сериалах-вестернах «Одинокий рейнджер» (1950-55, 4 эпизода), «Шайенн» (1955-62, 5 эпизодов), «Граница» (1955), «Сломанная стрела» (1956-57, 2 эпизода), «Истории Уэллс-Фарго» (1957-59, 3 эпизода) «Маверик» (1957-62, 5 эпизодов), «Караван повозок» (1957-62, 3 эпизода), «Дымок из ствола» (1958), «Техасец» (1958), «Беспокойное оружие» (1958), «Калифорнийцы» (1958, 2 эпизода), «Ларами» (1959), «Стрелок» (1959), «Бэт Мастерсон» (1959-60, 2 эпизода) и «Кольт 45» (1959-60, 2 эпизода). В 1960-е годы Тил сыграл также в таких вестернах, как «Речная лодка» (1960), «Империя» (1962), «Широкий край» (1962-63, 4 эпизода) и «Сыромятная плеть» (1961-63, 2 эпизода).

Помимо вестернов Тил сыграл в таких значимых сериалах, как «Перекрёстки» (1955-57, 3 эпизода), «Альфред Хичкок представляет» (1955-61, 8 эпизодов), «Лесси» (1956-71, 13 эпизодов), «Сумеречная зона» (1963), «Перри Мейсон» (1963), «Я мечтаю о Джинни» (1966) и «Зелёные просторы» (1966).

По мнению большинства историков кино, самой значимой ролью Тила на телевидении и вообще в карьере стала роль «порой слабого, но в принципе порядочного шерифа Коффи», которую он в течение 12 сезонов сыграл в 98 эпизодах классического сериала-вестерна «Бонанза» (1960-72).

В 1974 году Тил в последний раз сыграл на телевидении, исполнив роль судьи в вестерне «Повешенный» (1974).

Актёрское амплуа и оценка творчества 
Как написал Хэл Эриксон, Рэй Тил «обладал одним из самых злых лиц в кино», благодаря чему «провёл большую часть кинокарьеры, возглавляя линчующие толпы, вербуя в организации ненависти и истребляя индейцев». Как отмечено в биографии актёра на сайте Turner Classic Movies, Тил «не был большой звездой, но смог плодотворно поработать в качестве неулыбчивого характерного актёра». За время своей 40-летней карьеры Тил играл всех от копов и стрелков до шерифов и гангстеров, а также судей. «Он мог сыграть доброго дедушку в одном фильме и безжалостного убийцу-садиста в следующем, и оба персонажа были абсолютно убедительны».

Помимо телесериала «Бонанза», в котором Тил сыграл свою самую знаменитую роль, он появился более чем в 300 фильмах и телепрограммах, среди них такие классические картины, как «Лучшие годы нашей жизни» (1946), «Пожнёшь бурю» (1960) и «Нюрнбергский процесс» (1961). Как отмечено на сайте Internet Movie Database, он играл в вестернах, криминальных драмах, костюмированных эпиках, военных картинах, сыграл небольшую, но памятную роль болтуна-антисемита, которого Дэна Эндрюс толкает на магазинную витрину, в фильме «Лучшие годы нашей жизни» (1946), и более крупную и более памятную роль одного из коллег-судей Спенсера Трейси в «Нюрнбергском процессе» (1961).

Парадоксально, но, несмотря на то, что он часто играл низких и отвратительных типов, по всеобщему мнению, Тил был очень милым и приветливым человеком.

Смерть 
Рэй Тил умер 2 апреля 1976 года в Санта-Монике после продолжительной болезни. Ему было 74 года.

Фильмография

Примечания

Литература

Ссылки 
 Рэй Тил на сайте IMDb
 Рэй Тил на сайте AllMovie
 Рэй Тил на сайте Turner Classic Movies

Киноактёры США